

Biologie 

En biologie, le terme parage désigne trois choses distinctes :
 en élevage, le parage désigne les soins de la corne des ongulés en vue d'entretenir ou de rétablir les fonctions du sabot :
 chez le cheval le parage peut être ou non un préalable à la ferrure ;
 chez le bovin, le parage peut être fonctionnel (correction des aplombs) ou curatif (soin d'une lésion de la corne) ;
 en médecine, le parage désigne l'action de nettoyer une plaie en enlevant tout ce qui empêcherait une cicatrisation optimale ;
 en cuisine, le parage consiste à retirer les parties non comestibles ou peu présentables d'un aliment :
 en boucherie, le parage désigne  l'action de préparer la viande (parer la viande) en lui enlevant les parties non comestibles (excès de graisse d'enveloppe, aponévroses, faisceaux vasculaires et tendineux) avant son piéçage (tranchage des muscles en fonction de leur destination finale : rôti, escalope, steak, côte, etc.) pour la vente au détail.

Toponymie 

 Parage est une localité de Serbie.
 Au pluriel, le mot parages désigne une étendue de mer proche d'un lieu, et par extension signifie .

Patronymie 
 Laëtitia Parage (1980-) est une kayakiste française.

Voir aussi 
 Les Parages du vide